Absalón Castellanos Domínguez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Absalón Castellanos Domínguez, Acapetahua, Chiapas, 
 Absalón Castellanos Domínguez, Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, 
 Absalón Castellanos Domínguez, Jiquipilas, Chiapas, 
 Absalón Castellanos Domínguez, Marqués de Comillas, Chiapas, 
 Absalón Castellanos Domínguez, Las Margaritas, Chiapas, 
 Absalón Castellanos Domínguez, Chicomuselo, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar